Christophe Jenac, est un ancien chanteur et parolier français, né en 1964. Son nom à l'état civil est Jean-Christophe Lauduique. Il est le fils de Christiane Lux épouse Lauduique (1942-1964), fille de Guy Lux, décédée après un accident de voiture dans le sud-ouest alors qu'il a trois mois ; il a été élevé par son grand-père maternel. 

Il est le père de Dorian Lauduique du duo de musiciens français Ofenbach. 

Il s’est fait connaître avec le single Nous n'avons pas choisi ce monde en 1985. Il a coécrit des textes pour Julie Pietri et est également le compositeur du générique de l’émission Yacapa présentée dans les années 1990 par Pascal Brunner.

Discographie 
 Singles
 Bleu de Chine (1985)
 Nous n'avons pas choisi ce monde (1985)
 Nous n'avons pas choisi ce monde REMIX (1986)
 Ca fait mal (1987)
 Swimming pool (1988)
 Trois filles dans mes bras (1989)
 Où êtes-vous ? (1993)
 Dandy dans la rivière (1994)

 Album
 Sur les traces de Dorian Gray (1994)

À noter qu'en 1988 sur le 45 tours "SWIMMING POOL" était inscrit "Extrait de l'album "TALISMAN" à paraitre... Mais il ne sortira jamais.

Jenac
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)